Filipescu:
 Nicolae Filipescu
 Radu Filipescu
 Miltiade Filipescu
 George Filipescu
 Iulian Sebastian Filipescu
 Cornel Filipescu
 Teodor Filipescu
 Ioan Al. Filipescu
 Constantin Filipescu
 Ileana Filipescu
 Richard Filipescu
 Gheorghe Em. Filipescu
 Voicu & Filipescu
 Ion P. Filipescu
 Grigore N. Filipescu

Vezi și 
 Guvernul Ioan Al. Filipescu (București)
 Grupul Școlar Tehnologic „Dimitrie Filipescu”
 Filipești (dezambiguizare)
 Filipeni (dezambiguizare)

Nume de familie românești